Den Namen Bochner tragen folgende Personen:

 Daniel Bochner (* 1984), kanadisch-israelischer Eishockeyspieler
 Hart Bochner (* 1956), kanadischer Schauspieler
 Lloyd Bochner (1924–2005), kanadischer Schauspieler
 Mel Bochner (* 1940), US-amerikanischer Konzeptkünstler
 Salomon Bochner (1899–1982), US-amerikanischer Mathematiker, bekannt für die Bochner-Integrale